Shāh Fōlādī är ett berg i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Bamiyan, i den centrala delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Toppen på Shāh Fōlādī är  meter över havet.

Terrängen runt Shāh Fōlādī är huvudsakligen bergig, men den allra närmaste omgivningen är kuperad. Närmaste större samhälle är Bāmyān,  kilometer norr om Shāh Fōlādī. 

Trakten runt Shāh Fōlādī består i huvudsak av gräsmarker. Runt Shāh Fōlādī är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Bamiyan (provins)
Berg i Afghanistan 4000 meter över havet eller högre